Tongris ist der Name von:

 Arnold von Tongern (Arnoldus de Tongris; * um 1470; † 1540), deutscher römisch-katholischer Theologe, Augustinerchorherr und Hochschullehrer
 Gulielmus a Tongris (Willem van Tongeren), niederländischer Drucker